SVW – codice aeroportuale IATA dello sparrevohn LRRS Airways Facilities Sector, Sparrevohn (Alaska), Stati Uniti